Hegeler est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
  (1835-1910), éditeur et homme d'affaires américain
 Hartmut Hegeler, (né en 1946), pasteur allemand, théologien de l'Église évangélique de Westphalie
 Jens Hegeler, (né en 1988), footballeur allemand
  (1835-1910), nouvelliste allemand

Toponyme

, communauté non incorporée du comté de Bureau dans l'Illinois
, communauté non incorporée du comté de Vermilion dans l'Illinois

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme